4 miejscowości w Polsce: 
 Chmielew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew 
 Chmielew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki 
 Chmielew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski 
 Chmielew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica